Looney Tunes Collection : Les Meilleures Aventures de Bip-Bip et Coyote est un DVD incluant 15 cartoons Looney Tunes et Merrie Melodies avec en vedette Bip-Bip et Vil Coyote. Il est sorti en juin 2005.

Liste des cartoons 
Tous les cartoons sont réalisés par Charles M. Jones.

Notes et références 

Bip Bip et Coyote